Goda råd eller Good Advice kan avse:

Goda råd (film, 2001) – en amerikansk film från 2001 (originaltitel: Good Advice)
Goda råd (film, 2008) – en svensk film från 2008
Good Advice (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1993-1994